Рубе́н Артёмович Варша́мов (24 февраля 1936, Москва — 13 мая 2000, там же) — советский и российский художник-анималист, иллюстратор книг для детей. Главный редактор журнала «Весёлые картинки» (1977—2000).

Биография 
Родился в московском районе Чистые пруды. Окончил Саратовское суворовское военное училище, затем Московское военное училище им. Верховного Совета им. РСФСР. Отслужив 2 года в чине лейтенанта в Таманской дивизии, демобилизовался и поступил в Московский полиграфический институт, который окончил в 1961 году.

Проиллюстрировал и оформил более 50 книг в издательствах «Детская литература», «Малыш», «Радуга», «Росмэн» и др. в том числе книги по палеонтологии («Палеонтология в картинках» и «По следам минувшего» Ирины Яковлевой). Создал несколько сюрреалистических циклов в живописи, офортах и литографии по мотивам классических произведений многих российских и зарубежных авторов.

Персональные выставки художника проходили в Париже и в Москве.

В 1977 году стал главным редактором детского юмористического журнала «Весёлые картинки», который возглавлял более 20 лет до конца своих дней.

Скончался в Москве после тяжёлой продолжительной болезни. Похоронен на Митинском кладбище.

Библиография 

 Ваксберг А. Преступник будет найден: Рассказы о криминалистике. — М: Знание, 1963, 160 с.
 , 40 с. (обложка)
 Балл Г. Жук-кривая горка. Сказки — М.: Детская литература, 1968, 32 c.
 , 16 с.
 , 16 с.
 Печерский Н. Белое перо. Сборник рассказов — Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1973, 44 с.
 
 Сандберг И. и Л. Мальчик и сто автомобилей. Рассказ. Пересказал со швед. Г. Балл — М.: Детская литература, 1975, 24c.
 , 24с.
 , 24с.
 Сахарнов С. Девочка и дельфин. Повесть — М.: Детская литература, 1977, 24c.
 Сатуновский Я. Где загадка, там отгадка. Стихи — М.: Малыш, 1977, 16с.
 Яковлева И. Палеонтология в картинках. Книжка-картинка — М.: Детская литература, 1977, 44c.
 , 24с.
 Жилин М. Многоэтажные острова. Фотокнижка — М.: Детская литература, 1980, 32c.
 Танайсичук В. Энтомология в картинках. Книжка-картинка — М.: Детская литература, 1980, 40c.
 Сладков Н. Дети радуги — М.: Детская литература, 1981, 100c.
 , 16с.
 , 32с.
 , 24с.
 Бианки В. Кто чем поёт? Сказка — М.: Детская литература, 1983, 16c.
 Яковлева И., Яковлев В. По следам минувшего — М.: Детская литература, 1983, 320c.
 В. Бианки Рыбий дом. Сказка — М.: Детская литература, 1984, 32c.
 , 48с.
 , 30с.
 Варшамов Р. Невиданные животные. Альбом для раскрашивания — М.: Малыш, 1987, 20с.
 Кушак Ю. Игра в солдатики. Стихи — М.: Детская литература, 1988, 16c.
 Орлов В. Светлая песенка. Стихи и переводы — Симферополь: Таврия, 1988, 56с.
 Романова Н. Гости на цветке. Книжка-картинка — М.: Детская литература, 1988, 36c.
 , 40с.
 Коваль Ю.'' Шамайка. Повесть — М.: Детская литература, 1990, 128c.

Примечания

Ссылки 
 «Миры» Рубена Варшамова в галерее «Союз Творчество»
 Картинная галерея г. Красноармейска
 Биография и библиография: Сайт Аркадия Зражевского
 Некролог

Художники России XX века
Художники-анималисты СССР
Художники-анималисты России
Художники-иллюстраторы СССР
Художники-иллюстраторы России
Главные редакторы журналов России
Выпускники Саратовского суворовского военного училища
Похороненные на Митинском кладбище
Главные редакторы журналов СССР